Изабе́лла Орлеа́нская (): Изабелла Орлеанская (1878—1961) — французская принцесса Орлеанского дома; в замужестве — герцогиня де Гиз
 Изабелла Орлеанская (1900—1983) — французская принцесса Орлеанского дома; в 1-м браке — графиня д’Аркур, во 2-м — принцесса Мюрат
 Мария Изабелла Орлеанская (1846—1919) — французская принцесса и инфанта Испании; в замужестве — графиня Парижская